Attila
 Attila, keresztnév
 Attila, hun király
 Attila FC, miskolci labdarúgócsapat
 Attila, amerikai deathcore zenekar
 1489 Attila, kisbolygó
Biológia
 Attila, szőlőfajta
 Attila, állatnem, a királygébicsfélék családjába tartozó rendszertani nem
Művészet
 Attila, opera
 Attila, Knoll István 1975-ben készült filmje
Atilla
 Atilla, keresztnév
 atilla, ruhadarab
 Atilla, könyvszereplő, Gárdonyi Géza regényének egyik szereplője, hun uralkodó